Алексей Пушкарёв:
 Пушкарёв, Алексей Алексеевич (1915—1988) — советский государственный деятель, председатель Свердловского горисполкома (1965—1975).
 Пушкарёв, Алексей Викторович (род. 1976) — трубач, аранжировщик, композитор, саунд-продюсер.
 Пушкарёв, Алексей Сергеевич (род. 1986) — российский бобслеист и саночник.